Hillcrest Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hillcrest Heights (Florida)
 Hillcrest Heights (Maryland)